Faiman ist der Familienname folgender Personen:

 David Faiman (* 1944), israelischer Ingenieur und Physiker
 Peter Faiman (* 1944), australischer Filmregisseur und Filmproduzent